Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1994, classée en catégorie Tier III, se dispute du 19 au .

Magdalena Maleeva remporte le simple dames. En finale, elle bat Sandra Cecchini, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Makarova et Eugenia Maniokova.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 1994 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1994
Moscou
Sport en Russie en 1994
Tennis en septembre 1994